Ли́вия Друзи́лла (или Дру́за; ; умерла около 92 года до н. э.) — древнеримская матрона, наиболее известная как мать Марка Порция Катона Утического.

Биография 
Дочь Марка Ливия Друза, консула 112 года до н. э. Около 104 года вышла замуж за Квинта Сервилия Цепиона, но не позже 98 года они развелись. В этом браке Ливия родила двух или трёх детей — Сервилию Цепиону, Сервилию Цепиону Младшую (её место в роду Ливиев—Сервилиев остаётся дискуссионным) и Квинта Сервилия Цепиона. Около 98 года вышла замуж за Марка Порция Катона Салониана и родила ему двух детей — Порцию Катону и Марка Порция Катона Младшего. После преждевременной смерти супруга дети воспитывались в доме своего дяди по материнской линии Марка Ливия Друза. Около 92 года Ливия умерла.

Примечания

Ссылки 
 

Ливии
Родившиеся во II веке до н. э.
Женщины Древнего Рима
Римские матроны
Умершие в I веке до н. э.
Умершие в 90-е годы до н. э.